Stubblefield est un patronyme porté notamment par :

 Cyril James Stubblefield (1901–1999), géologue britannique ;
 Clyde Stubblefield (1943-2017), batteur américain ;
 Dana Stubblefield (1970-), joueur américain de football américain ;
  (1860-1928), inventeur américain.